Nederlandse Hervormde Kerk.
 Nederlands Hippisch Kenniscentrum.
 Nippon Hoso Kyokai, Japanse publieke omroep.